Сергей Анатольевич Морозов (род. 3 мая 1985 года) — российский игрок в хоккей с мячом, вратарь хоккейного клуба «Кировец» (Уфа).

Карьера 
Воспитанник кемеровской школы хоккея с мячом. Первый тренер — Валерий Шаповалов.

За «Кузбасс» дебютировал в сезоне 2004/05.

В сезоне 2005/06 выступал за архангельский «Водник».

С сезона 2006/07 вновь выступает за «Кузбасс», проведя за команду 15 сезонов игровой карьеры.

В ноябре 2021 года перешёл в уфимский «Кировец», выступающий в первенстве России среди команд Высшей лиги.

Участник чемпионата мира 2009 года, на котором в составе сборной России стал серебряным призёром турнира.

Достижения

В клубах 
 Серебряный призёр чемпионата России — 2009 
 Бронзовый призёр чемпионата России — 2008, 2010 
 Обладатель Кубка России — 2007 
 Финалист Кубка России — 2005 (весна) 
 Бронзовый призёр Кубка России — 2008

В сборной 
 Серебряный призёр чемпионата мира — 2009 
 Победитель Международного турнира на призы Правительства России — 2008, 2010 
 Серебряный призёр Турнира четырёх наций — 2018

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Профиль на сайте ФХМР
 Профиль на сайте bandysidan.nu

Хоккеисты с мячом России
Игроки сборной России по хоккею с мячом
Игроки КХМ «Водник»
Игроки КХМ «Кировец» Уфа
Игроки КХМ «Кузбасс»